Kazaca ima više značenja:
 Kazaca
 Kazaca (Bijela)
 Kazaca (Mantova)
 Kazaca (Pjačenca)
 Kazaca (Rovigo)
 Kazaca (Savona)
 Kazaca (Sirakuza)